Quanta Plus — свободный HTML Редактор, входивший в состав KDE3 в пакете kdewebdev. Поддерживает HTML, XHTML, CSS, XML, PHP и другие XML-Based и скриптовые языки. В настоящее время практически вытеснена другими средствами разработки, в частности другим более универсальным и до сих пор входящим в состав KDE IDE — KDevelop.

Редактирование текста и кода 

Quanta Plus поддерживает богатые возможности для создания и редактирования кода и текста, как то:
 автоматический ввод основных HTML тегов и их атрибутов;
 подсветка синтаксиса;
 автодополнение кода;
 визуальный редактор Web-форм и страниц;
 предварительный просмотр Web-страницы;
 поиск и замену (в том числе с использованием регулярных выражений);
 проверку орфографии;
 сворачивание логических блоков.

Отладка кода 

Ограниченно поддерживается отладка для некоторых версий PHP и валидация HTML кода.

Управление проектами 

Программа также имеет встроенные средства управления проектами

 ведение дерева файлов проекта
 интегрированный файловым менеджером (облегчённый вариант konqueror)
 и поддержкой работы с системами контроля и управления версиями CVS и Subversion
и другие.

См. также 
 KDE
 Редактор HTML
 KDevelop
 Kate

Ссылки 
 Официальный сайт Quanta Plus
 Сайт Quanta Plus на sourceforge

Приложения, использующие Qt
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободные интегрированные среды разработки
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для OpenSolaris
Программное обеспечение для Windows
Свободные редакторы HTML
Интегрированные среды разработки